Pessoas
AnnaLynne McCord
Tim McCord
McCord Bend

Localidades
McCord (Oklahoma)

Outros
3527 McCord

Desambiguação